Hedhoppning är att hoppa från naturliga formationer på hedar och stränder och göra trick under luftfärden. Det började som en träningsform under sommarhalvåret för utförsåkare som ville öva trick att göra i backen under vintern.

Fysisk aktivitet